Això és una llista d'articles de Viquipèdia aproximadament per empreses de benefici amb activitats comercials notables relacionades amb bitcoin. Els serveis comuns són criptomonedes i proveïdors de cartera, canvis bitcoin, proveïdors de servei del pagament i capital d'aventura. Altres serveis inclouen piscines mineres, el núvol miner, peer-to-peer lending, over-the-counter trading, joc, micropagaments, afiliaments i mercats de predicció.

Referències 

Llistes d'entitats